I Campionati del mondo di duathlon del 2001 si sono tenuti a Rimini, Italia, in data 15 settembre 2001.

Tra gli uomini ha vinto per il secondo anno consecutivo il belga Benny Vansteelant, mentre la gara femminile è andata all'ungherese Erika Csomor.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Rimini
Triathlon nel 2001